50. breddegrad kan henvise til:

 50. nordlige breddekreds
 50. sydlige breddekreds